Аномоцефал () — род синапсид, относящийся к примитивным аномодонтам. Примитивность аномоцефала состоит в том, что он сохранил полный набор зубов в обеих челюстях, тогда как у его потомков, дицинодонтов, набор зубов свёлся всего к единственной паре бивней (а в ряде случаев и к полному отсутствию зубов) и массивному клюву, похожему на черепаший, покрывавшему челюсти.

Был обнаружен в 1999 году в древнейшем горном массиве Гондваны (Уиллистон, Кару, Северо-Капская провинция, ЮАР). Его обнаружение стало свидетельством того, что эта группа травоядных возникла в Гондване, а не в Лавразии, как считалось ранее. Жил около 260 млн лет назад, в пермском периоде, на засушливых территориях в окрестностях рек и озёр, напоминавших современный пейзаж Намибии или Ботсваны. Близкий родственник тиараюденса из Бразилии.

Геология и среда обитания 
Остатки Anomocephalus'а были обнаружены в нижних слоях , которая представляет собой стратиграфическое подразделение, состоящую в основном из песчаника и сланцев, и является частью отложений . Отложения группы Бофорта, занимающие большую часть бассейна, образованы ручьями и реками. Климат во время средней и поздней перми стал тёплым и полузасушливым с выраженной сезонностью осадков. Центральная область бассейна была покрыта пересыхающими озёрами и небольшими меандрирующими реками.

Примечания

Литература 
 McCarthy T. & Rubidge B. 2005. The story of Earth & Life. A southern African perspective on a 4.6 billion-year journey. Struik Publishers, Cape Town. 333 pp.
 Van Rooyen F. 26 Maart 2011. Brasiliaanse oerdier had dalk SA familie. Volksblad: 5.  .

Аномодонты
Монотипические роды синапсид
Синапсиды пермского периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии, описанные в 1999 году